Mormyrus är ett släkte av fiskar. Mormyrus ingår i familjen Mormyridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Mormyrus